Garnisonsregementet i Stralsund är ett namn som givits ett flertal olika regementen som verkade i staden under 1700- och 1800-talen. Under slutskedet av det Stora nordiska kriget sattes 1720 upp ett värvat regemente i staden som fick namn efter sin förste chef Johan Vilhelm von Becker, och som redan 1722 namnändrades till Drottningens livregemente till fot. År 1721 satte Carl Posse upp ytterligare ett regemente, som oftast idag bär namnet Garnisonsregementet i Stralsund. 1749 gjordes nästa satsning, och ytterligare två regementet sattes upp i staden, det ena av Mauritz Posse som fick namnet Posseska regementet det andra av Gabriel Spens som fick namnet Spenska regementet. Samtliga dessa regementen kan i litteraturen och gamla arkiv kallas för Garnisonsregementet i Stralsund.

Namnet kan avse:

 Drottningens livregemente till fot - garnisonsregemente i Stralsund 1720-1815
 Garnisonsregementet i Stralsund – garnisonsregemente i Stralsund 1729–1746 och 1758–1766
 Posseska regementet – garnisonsregemente i Stralsund 1749 - 1766
 Spenska regementet – garnisonsregemente i Stralsund  1749 - 1815

Referenser
Svenska Pommern - arkivmaterial i Greifswald och Stralsund. Sid 50-51.